Velika nagrada Avstrije 1977 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 14. avgusta 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 54
| 1:37:16,49
| 14
| 9
|-
! 2
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 54
| + 20,13 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 54
| + 34,5 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 54
| + 34,75 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 54
| + 72,09 s
| 15
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 53
| +1 krog
| 20
|
|-
! 8
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| +1 krog
| 12
|
|-
! 9
| 27
|  Patrick Neve
| March-Ford
| 53
| +1 krog
| 22
|
|-
! 10
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 53
| +1 krog
| 17
|
|-
! 11
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 53
| +1 krog
| 23
|
|-
! 12
| 33
|  Hans Binder
| Penske-Ford
| 53
| +1 krog
| 19
|
|-
! 13
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 53
| +1 krog
| 10
|
|-
! 14
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
| 52
| +2 kroga
| 18
|
|-
! 15
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 52
| +2 kroga
| 13
|
|-
! 16
| 18
|  Vern Schuppan
| Surtees-Ford
| 52
| +2 kroga
| 25
|
|-
! 17
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
| 50
| Trčenje
| 26
|
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 45
| Zavrten
| 8
|
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 43
| Motor
| 2
|
|-
! Ods
| 23
|  Patrick Tambay
| Ensign-Ford
| 41
| Motor
| 7
|
|-
! Ods
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 38
| Motor
| 16
|
|-
! Ods
| 16
|  Arturo Merzario
| Shadow-Ford
| 29
| Menjalnik
| 21
|
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 21
| Puščanje olja
| 6
|
|-
! Ods
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 11
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 2
| Trčenje
| 24
|
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|
|-
! DNQ
| 38
|  Brian Henton
| March-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 39
|  Ian Ashley
| Hesketh-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Hesketh-Ford
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|
|
|
|
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: John Watson 1'40.960

Formula 1 sezona 1977
1977